Totheroh ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Totheroh (1894–1984), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Roland Totheroh (1890–1967), US-amerikanischer Kameramann